L'Écrin du Rajah – film del 1906 diretto da Gaston Velle
 Lo scrigno del Rajah (L'Écrin du Rajah) – film del 1913 diretto da Louis Feuillade